Tschumak (kyrillisch Чумак) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Tschumak (Telmanowe), Dorf in der Oblast Donezk
 Tschumak (Ripky), Dorf in der Oblast Tschernihiw

Tschumak ist der Familienname folgender Personen:

 Igor Wladimirowitsch Tschumak (* 1964), russischer Handballspieler
 Robert Wladimirowitsch Tschumak (1927–1984), sowjetischer Schauspieler und Synchronsprecher